Raumnutzung kann sich beziehen auf 
 die Nutzung der Räume eines Gebäudes, siehe Architektur, Innenarchitektur
 die Nutzung von öffentlichen Flächen bzw. Räumen, siehe Stadtplanung, Raumplanung, Flächenverbrauch